Platea se puede referir a:

 Una platea en la arquitectura del teatro es el área inferior destinada al público, llamada también patio de butacas.
 La ninfa Platea en la mitología griega.
 La antigua ciudad Platea de Beocia.
 La Batalla de Platea.
 El borough de Platea en Pensilvania, EE. UU.
 La Plataforma Tecnológica Española del Acero, PLATEA.
 Platea, un género de plantas.
Platea Madrid, multiespacio gastronómico en Madrid.

Enlaces externos